Le royaume de Keltomir est un pays de fiction dans le décor de campagne Les Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons.

Survol 

Situé dans la forêt du Téthyr, qui s'étendait à l'époque sur tout l'Amn, le Téthyr et le Calimshan, et peuplé d'elfes verts et d'elfes de lune, Keltomir est, avec Illefarn et Arprofond (une ancienne colonie de Shantel Othreier), l'un des rares royaumes elfiques à avoir survécu aux Guerres de la Couronne.

Voir aussi 
 Chronologie des Royaumes oubliés : La Première Floraison
 Guerres de la Couronne

Sources 
 Grand History of the Realms de Brian R. James
 Lost Empires of Faerûn de Richard Baker, Ed Bonny et Travis Stout
 Cormanthyr, Empire of the Elves de

Royaumes disparus des Royaumes oubliés